Santa Madrona de Tessalònica (Salònica, Grècia, final del segle III - ~300), màrtir cristiana occida durant les persecucions de Dioclecià
 Santa Madrona o Matrull de Barcelona, monja benedictina venerada com a santa copatrona de Barcelona
 Aplec de Santa Madrona, aplec festiu a la ciutat de Barcelona
 Batalló de la Santa Madrona, unitat militar de la Coronela de Barcelona durant la guerra a ultrança de la guerra de successió espanyola
 Combat del Convent de Santa Madrona, episodi del setge de Barcelona lliurat el 10 de setembre de 1713 
 Toponímia:
 Santa Madrona d'Arnes, ermita d'Arnes (Terra Alta) 
 Santa Madrona del Palau, obra al municipi de Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat) 
 Santa Madrona (el Masnou), disseminat al municipi del Masnou (Maresme)
 Santa Madrona del Calvari, ermita a la Pobla de Massaluca (Terra Alta) 
 Clínica de Santa Madrona, maternitat a la ciutat de Barcelona
 Convent de Santa Madrona,
 Ermita de Santa Madrona (Corbera d'Ebre), església al municipi de Corbera d'Ebre (Terra Alta) 
 Ermita de Santa Madrona (Móra d'Ebre), ermita al nord-oest del nucli urbà de la població de Móra
 Ermita de Santa Madrona (Riba-roja d'Ebre), ermita al camí de Faió, prop de la línia ferroviària i el riu Ebre, al terme municipal de Riba-roja d'Ebre (Ribera d'Ebre) 
 Ermita de Santa Madrona (Barcelona), ermita de la muntanya de Montjuïc de Barcelona 
 Escola Universitària d'Infermeria Santa Madrona, escola universitària fundada el 1917 que va tancar el 2010 
 Església parroquial de Santa Madrona, església del nucli de Madrona, al municipi de Pinell de Solsonès 
 Santa Madrona del Poble-sec, església al barri del Poble-sec de Barcelona
 Serra de Santa Madrona, serra entre els municipis de Corbera d'Ebre i de Gandesa (la Terra Alta)